Bulgarije
 Brest (Kjoestendil), een plaats in de oblast Kjoestendil
 Brest (Pleven), een plaats in de oblast Pleven

Duitsland
 Brest (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen

Frankrijk
 Brest (Frankrijk), een stad in het departement Finistère
 Arrondissement Brest, een arrondissement van het departement Finistère

Kroatië
 Brest (Lanišće)

Polen
 Brest (Koejavië)

Slovenië
 Brest (Ig), een plaats in de gemeente Ig

Wit-Rusland
 Brest (Wit-Rusland), een stad in Wit-Rusland
 Oblast Brest, een provincie in Wit-Rusland

Tsjechië
 Břest, een gemeente in het district Kroměříž